Феодо́сий Никола́евич Красо́вский (, Галич, Костромская губерния, Российская империя — 1 октября 1948, Москва, СССР) — советский астроном-геодезист, член-корреспондент АН СССР (1939). Под его руководством были определены размеры земного референц-эллипсоида (эллипсоид Красовского).

Биография 
Феодосий Красовский родился  года в Галиче Костромской губернии (ныне Костромская область). Окончил в 1900 году Константиновский межевой институт (ныне МГУГИК, МИИГАиК) в Москве, с 1907 года он стал там преподавать: с 1912 года — заведующий кафедрой, с 1917 — ординарный профессор, в 1919—1921 годах — ректор. Одновременно, в 1907—1918 годах преподавал в Московском техническом училище.

Возглавлял астрономо-геодезические работы в СССР с 1924 по 1930 годы. В 1928 году основал ЦНИИГАиК (Центральный НИИ Геодезии, Аэрофотосъёмки и Картографии) и был его директором по 1930 год, а потом по 1937 год — директором по научной части.

В 1928 году Красовский разработал перспективную программу астрономо-геодезических работ, которая предусматривала построение на территории СССР астрономо-геодезической сети в целях обоснования топографических съёмок и решения научных проблем геодезии, связанных с определением фигуры и размеров Земли. В последующем она нашла отражение в Основных положениях о построении государственной опорной геодезической сети СССР (1939 г.).

К середине 1970-х этой сетью была покрыта вся территория СССР, а на значительной её части созданы сплошные сети государственной триангуляции, служащей непосредственной основой для топографических съёмок и инженерно-геодезических работ. Был избран членом-корреспондентом АН СССР по отделению математических и естественных наук (геодезия) 29 января 1939 года.

В 1940 году Красовский и Александр Александрович Изотов по результатам градусных измерений определили эллипсоид, который стал стандартным для геодезических работ в СССР и некоторых других странах.

Умер 1 октября 1948 года. Похоронен в Москве на Введенском кладбище (22 уч.).

Схема Красовского 
Работа Ф. Н. Красовского была первой пробой научного исследования по построению пространственной геодезической сети на территории огромной страны. Он показал, что полигоны триангуляции 1 класса должны строиться звеньями не 300—500 км, как это было принято в схеме 1910 г., а звеньями длиною около 200 км и периметр полигонов должен быть уменьшен до 800 км. Принимая во внимание возможности технических средств для уравнительных вычислений, Ф. Н. Красовский дал схему построения основных рядов и сетей 2 класса с расчётом, чтобы их уравнивание было удобно и просто. По его предложению ряды 2 класса должны делить политон 1 класса на 6 частей. Части рядов, примыкающих к рядам триангуляции 1 класса, он рассматривал как выступы звеньев полигона, которые можно уравнивать отдельно и тем облегчить уравнивание рядов 2 класса. Для того чтобы уменьшить пространство между рядами 1 и 2 классов, Ф. Н. Красовский предложил проложить цепи основной сети 2 класса вдоль двух звеньев 4 класса и с обеих сторон среднего ряда 2 класса. Остальное пространство должно покрываться заполняющей сетью 2 класса. В зависимости от потребности сеть 1 и 2 классов должна сгущаться триангуляцией 3 и 4 классов.

Предвидя возможность некоторого изменения схемы в зависимости от местных условий, Ф. Н. Красовский считал, что во всяком случае должны обязательно выполняться следующие положения: периметр полигона 1 класса не должен превышать 800 км; в каждом узле полигона измеряется базис и выполняются точные астрономические определения широты, долготы и азимута; расстояния между рядами 2 класса одного направления или между рядами 2 класса и им параллельными рядами 1 класса не должны превышать 100 км; триангуляцию 2 класса подразделять на три разряда; в каждой системе, заполняющей сети, должна быть обеспечена возможность общего уравнивания всех треугольников, её составляющих. По его предложению углы треугольников должны иметь ошибки, не превышающие в триангуляции 4 класса 0,7", в основных рядах 2 класса и основных сетях — 4", в заполняющей сети 2 класса — 2". Схема государственной триангуляции, предложенная Ф. Н. Красовским, нашла полное отражение в инструкциях по триангуляции 1 класса 1928 г. и инструкции по триангуляции 2 класса 1930 г..

Награды и премии 
 заслуженный деятель науки и техники РСФСР (6.1.1943)
 Сталинская премия первой степени (1943) — за научный труд «Руководство по высшей геодезии» (1942)
 Сталинская премия второй степени (1952 — посмертно) — за исследования по установлению формы и размеров Земли
 орден Ленина (10.06.1945)
 орден Трудового Красного Знамени
 медали

Память 
 В 1970 г. Международный астрономический союз присвоил имя Феодосия Николаевича Красовского кратеру на обратной стороне Луны.
 Центральным правлением Российского общества геодезии, картографии и землеустройства за лучшие научно-технические разработки в геодезии и картографии присуждается премия имени Ф. Н. Красовского.
 Хребет Красовского в Антарктиде в районе массива Вольтат.

Сочинения 
 Красовский Ф. Н. Избранные сочинения, т. 1—4, , 1953—55.
 Красовский Ф. Н. Схема и программа государственной триангуляции. Издание Главного Геодезического комитета ВСНХ СССР, , 1928 г.

Примечания

Литература 
 Шейнин О. Б. «Святой Федос» // Вопросы истории естествознания и техники. — 2013. — № 1. — С. 148—158.
 
 
 

Геодезисты СССР
Геодезисты Российской империи
Выпускники Константиновского межевого института
Преподаватели Константиновского межевого института
Преподаватели Императорского технического училища
Сотрудники ЦНИИГАиК
Преподаватели МИИГАиК
Похороненные на Введенском кладбище
Ректоры Константиновского межевого института